Fauna

 Periquito (peixe) - espécime de peixe
 Periquito - espécime de ave
 Periquito-australiano - espécime de ave
 Periquito-de-colar - espécime de ave
 Periquito-santo - espécime de ave
 Periquito-verde - espécime de ave
 Periquito-de-rodrigues - espécime de ave
 Periquito-maracanã - espécime de ave
 Periquito-da-caatinga - espécime de ave
 Periquito-da-carolina - espécime de ave
 Periquito Red Rumped - espécime de ave

 Entretenimento e arte

Periquitos em Revista - espetáculo de patinação artística

 Expressões

Vagina - órgão sexual feminino

Localidades 

 Periquito (Minas Gerais) - município